Notre-Dame du Bon Secours est l'un des titres donnés à la Vierge Marie dans l'Église catholique depuis le . Cette dévotion qui s'est répandue dans le monde entier a donné son nom à de multiples églises, chapelles et autres bâtiments religieux. Certaines localités ont également pris ce nom.

En Belgique 
 Basilique Notre-Dame de Bon-Secours à Péruwelz (Province de Hainaut)
 Chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Zétrud-Lumay (Province du Brabant wallon)
 Chapelle Notre-Dame de Bon Secours dans les Hautes Fagnes (Province de Liège)
 Chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Oreye (Province de Liège)
 Chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Vieux-Waleffe (Province de Liège)
 Église Notre-Dame de Bon Secours à Bruxelles
 Marche Notre-Dame de Bon-Secours à Nalinnes (Province de Hainaut)
 Chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Nodebais (Province du Brabant wallon)

Au Canada 
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal dans le Vieux-Montréal
 Notre-Dame-de-Bonsecours, une municipalité québécoise située dans la région administrative de l'Outaouais
 Notre-Dame-de-Bonsecours, une ancienne municipalité québécoise située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches

En France

Abbayes 
 Abbaye Notre-Dame de Bon Secours à Blauvac (Vaucluse)

Basiliques 
 Basilique Notre-Dame de Bon Secours, à Lablachère, dans l'Ardèche
 Basilique Notre-Dame de Bon Secours, à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor
 Basilique Notre-Dame de Bonsecours, dans la commune de Bonsecours en Seine-Maritime
 Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Saint-Avold (Moselle)

Églises 
 Église Notre-Dame-du-Bon-Secours à Bobigny (Seine-Saint-Denis)
 Église Notre-Dame de Bon Secours à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine)
 Église Notre-Dame de Bon Secours à Brives-Charensac (Haute-Loire)
Église Notre-Dame-de-Bon-Secours à La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique)
 Église Notre-Dame-de-Bon-secours, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), sépulture royale de Stanislas Leszczyński & de son épouse Catherine Opalinska
 Église Notre-Dame-de-Bon-Secours à Neuvizy (Ardennes)
 Église Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montchat (Lyon)
Église Notre-Dame-de-Bon-Secours à Perpignan (Pyrénées-Orientales) 
 Église Notre-Dame-du-Bon-Secours à Trouville-sur-Mer (Calvados)

Chapelles 

 Chapelle Notre Dame de Bon Secours à Arceau (Côte d'Or)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-secours à Champagnac-de-Belair (Dordogne)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Compiègne (Oise)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Dieppe (Seine-Maritime)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours à Écaillon (Nord)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Fougères (Ille-et-Vilaine)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Lavilledieu (Ardèche)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Molompize (Cantal)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours à Nantes (Loire-Atlantique)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Nesle (Somme)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Niembourg (hameau d'Halinghen)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours à Paris : chapelle de l'ancienne Maternité Notre-Dame de Bon Secours, 68 rue des Plantes.
 Chapelle Notre Dame de Bon Secours à Puivert (Aude) 
 Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours à Rieulay (Nord)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Saint-Étienne (Loire)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Senlis, située sur le territoire de la commune de Chamant (Oise).

Hôpitaux 
 Hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours à Metz (Moselle)
 Hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours à Paris
 Maternité Notre-Dame de Bon Secours à Paris

Lycées 
 Lycée privé Notre-Dame de Bonsecours à Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Ancienne commune 
 Notre-Dame-de-Bon-Secours, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Nancy

Au Royaume-Uni 
 Cathédrale Notre-Dame-du-Bon-Secours de Motherwell

Aux États-Unis 
  Sanctuaire National de Notre-Dame de bon secours à Champion  (Wisconsin)

Notes et références 

Bon-Secours